Besobrasow ist der Familienname folgender Personen:

 Pjotr Alexejewitsch Besobrasow (1845–1906), russischer Admiral